Birgi – aeroporto di Trapani-Birgi
Birgi – fiume della provincia di Trapani
Birgi – stazione meteorologica di Trapani Birgi
Birgi – frazione del comune di Marsala
Birgi – frazione del comune di Misiliscemi
Birgi – paese del distretto di Ödemiş, nella provincia di Smirne, in Turchia